Pierre Jaubert (1715-1780), un économiste et démographe français.
 Pierre Jaubert (1920-2015), un juriste et académicien français. 
 Pierre Jaubert (1929-2017), un producteur et éditeur de musique.